«Жас Сункар» () — женский футбольный клуб из Астаны.

Названия 
 2004—2006: «Акку»
 2006: ГУ «СДЮШОР»
 2007: «Акку-Технополис»
 2009: «СДЮШОР № 8»
 2011—2013: «Астана-64»
 2016: «Астана»
 2019—2022: «СДЮСШОР № 8»
 2022—: «Жас Сункар»

История 
Костяк команды всегда составляли спортсменки СДЮСШОР № 8. Женский футбольный клуб из столицы Казахстана создан не позднее 2004 года. В 2010 году не принимал участие в Чемпионате Казахстана из-за финансовых проблем. С 2011 по 2013 годы носил названия «Астана-64».

В 2013 году заняв последние седьмое место, прекратила своё существование до 2016 года.

Клуб возродился вновь в 2016 году с названием ЖФК «Астана». Клуб был сформирован не только на базе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 8, но в команду были приглашены легионеры из России и Украины, а также игроки из других клубов Казахстана.

В сезоне 2016 «Астана» заняла второе место в чемпионате Казахстана и вышла в финал Кубка страны, в обоих турнирах уступила шымкентскому клубу «БИИК-Казыгурт».

В начале 2017 года клуб был расформирован.

В 2019 году был вновь образован под названием «СДЮСШОР № 8».

В 2022 году команда переименовалась в «Жас Сункар» .

Статистика в чемпионате

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  Серебряный призёр Женской Лиги (1): 2016.
  Бронзовый призёр Женской Лиги (2): 2019, 2020.
Кубок Казахстана
  Финалист Кубка (2): 2016, 2019.

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте vesti.kz

Женские футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Астаны